Plaats in Indonesië
 Ampelsari (Banjarnegara), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Ampelsari (Petanahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Ampelsari (Pasrepan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java